Gordan – nome proprio di persona serbo, croato e macedone maschile
 Paul Gordan – matematico tedesco
 Shabaeddin Gordan – calciatore iraniano